Davor Šuker – calciatore croato
Ivan Šuker – politico croato
Jozo Šuker – attore croato